RN2 oder RN 2 steht für:
 Route nationale 2, Nationalstraße in Frankreich
 RN2 (Benin), Fernstraße in Benin
 RN2 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 2 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN2, Fernstraße in Niger, siehe N2 (Niger)